Szabó Gábor (1927–1996) biológus, az MTA tagja
 Szabó Gábor (1936–1982) dzsessz-gitáros
 Szabó Gábor (1938) sportlövő, edző
 Szabó Gábor (1940) szobrászművész
 Szabó Gábor (1942) közgazdász, egyetemi tanár
 Szabó Gábor (1950) Balázs Béla-díjas operatőr
 Szabó Gábor (1953) gépészmérnök, 2003–2010 között a Szegedi Tudományegyetem rektora
 Szabó Gábor (1953) újságíró
 Szabó Gábor (1954) fizikus, az MTA tagja, 2010-2018 között a Szegedi Tudományegyetem rektora
 Szabó Gábor (1956) politikus, polgármester
 Szabó Gábor (1957) atléta, maratoni futó
 Szabó Gábor (1960) szociológus, politikus, Szombathely polgármestere (1998–2002)
 Szabó Gábor (1964) irodalomtörténész, kritikus
 Szabó Gábor (1968) kajakozó
 Szabó Gábor (1970) röplabdázó
 Szabó Gábor (1971) az Eurosport vezető kommentátora
 Szabó Gábor (1976) atléta, maratoni futó, ultramaratonista, a Sashegyi Gepárdok edzője
 Szabó Gábor (1979) politikus, a Jobbik pártigazgatója, országgyűlési képviselő
 Szabó Gábor (1991) díjugrató
 Szabó Gábor (1995) testépítő influenszer, televíziós reality sorozatszereplő
 Szabó Gábor (?–2022) jogász, egyetemi docens, tanszékvezető

hasonló nevűek
 K. Szabó Gábor (1962) középtávfutó
 Kisszabó Gábor (1959) basszusgitáros, zenész, kulturális menedzser
 Mádi Szabó Gábor (1922–2003) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész
 Náray-Szabó Gábor (1943) kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
P. Szabó Gábor (1902–1950) válogatott labdarúgó